Дейл Эрнхардт — известные автогонщики, отец и сын:

 Эрнхардт, Дейл (старший) (1951—2001) — американский автогонщик.
 Эрнхардт, Дейл (младший) (род. 1974) — американский автогонщик.

 Дейл Эрнхардт (команда) — гоночная команда выступавшая в NASCAR с 1980 по 2009